El Príncipe Anselmo Francisco de Thurn y Taxis (en alemán: Anselm Franz Fürst von Thurn und Taxis; 30 de enero de 1681, Bruselas, Países Bajos Españoles - 8 de noviembre de 1739, Bruselas, Países Bajos Austríacos) fue el 2º Príncipe de Thurn y Taxis, Maestro de postas General del Sistema de Correos Imperial, y Jefe de la Casa de Thurn y Taxis desde el 21 de febrero de 1714 hasta su muerte.

Primeros años 
Anselmo Francisco era el mayor de los vástagos del Príncipe Eugenio Alejandro Francisco, 1º Príncipe de Thurn y Taxis, y su esposa la Princesa Ana Adelaida de Fürstenberg-Heiligenberg. La fecha de su nacimiento es desconocida, pero Anselmo Francisco fue bautizado el 30 de enero de 1681 en la Iglesia de Nuestra Señora de Sablon en Bruselas.

Maestro de Postas General 
Bajo la dirección de su padre, al inicio de la Guerra de Sucesión Española la administración del Servicio Correos Imperial fue trasladado de Bruselas a Fráncfort del Meno. Cuando su padre murió, Anselmo Francisco fue elegido Maestro de Postas General por el emperador Carlos VI en 1715, y la administración fue devuelta a la sede de la familia en Bruselas. No obstante, la ciudad ahora no tenía significación para el Correo Imperial. Por lo tanto la trasladó de nuevo a Fráncfort del Meno en 1724, donde compró una parcela de terreno donde más tarde empezó la construcción del barroco Palacio Thurn und Taxis en 1729.

En 1725, pudo arrendar el sistema postal de loa Países Bajos Austríacos como un feudo de los Habsburgo. Su mudanza a Fráncfort, sin embargo, se prolongó durante varias años, ya que el consejo de la ciudad tenía algunas objeciones y en cualquier caso la construcción del palacio tomó su tiempo. A partir de 1737 vivió en el todavía inacabado palacio en Fráncfort, aunque retornó en 1739 a Bruselas, donde murió inesperadamente.

Matrimonio y familia 
Anselmo Francisco contrajo matrimonio con María Ludovica Ana Francisca, Princesa de Lobkowicz, hija del Príncipe Fernando Augusto Leopoldo de Lobkowicz, Duque de Sagan, y su esposa la Margravina María Ana Guillermina de Baden-Baden, el 10 de enero de 1703. Francisco Anselmo y María Ludovica tuvieron cuatro hijos:

 Príncipe Alejandro Fernando, 3º Príncipe de Thurn y Taxis (1704-1773)
 Princesa Filipina Leonor María de Thurn y Taxis (1705-1706)
 Princesa María Augusta de Thurn y Taxis (1706-1756)
 Príncipe Cristián Adán Egon de Thurn y Taxis (1710-1745)

Títulos y estilos 
 1681-1695: Su Alteza Serenísima El Conde Heredero de Thurn y Taxis
 1695 - 21 de febrero de 1714: Su Alteza Serenísima El Príncipe Heredero de Thurn y Taxis
 21 de febrero de 1714 - 8 de noviembre de 1739: Su Alteza Serenísima El Príncipe de Thurn y Taxis

Honores 
 Caballero de la Orden del Toisón de Oro (rama austríaca)

Ancestros

Referencias

Bibliografía 
 Wolfgang Behringer (1990) (en alemán), Thurn und Taxis, Die Geschichte ihrer Post und ihrer Unternehmen, Múnich, Zürich: Piper, ISBN 3-492-03336-9
 Martin Dallmeier; Martha Schad (1996) (en alemán), Das Fürstliche Haus Thurn und Taxis, 300 Jahre Geschichte in Bildern, Regensburg: Verlag Friedrich Pustet, ISBN 3-7917-1492-9
 Europäische Stammtafeln Volumen V

Personas de Bruselas
Príncipes de Thurn y Taxis
Católicos de Alemania
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro (rama austríaca)
Condes de Alemania